Höbach heißen folgende geographische Objekte:

 Höbach (Bach), ein Bach in Mittelfranken
 Höbach (Gemeinde Klaus), Ort der Ortschaft Steyrling in der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich 
 Höbach (Steyrling), linker Zubringer zur Steyrling bei Höbach, Oberösterreich